Miejscowości w USA:
 Charter Oak – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Los Angeles
 Charter Oak – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Crawford
Gminy w USA:
 Charter Oak (ang. Charter Oak Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Crawford